

Будники — село, Волинська область, Любомльський район, Столинсько-Смолярська сільська рада

Будники — село, Вітебська область, Бешенковицький район, Верхньокривинська сільська рада
 Будники — село, Гродненська область, Гродненський район, Гожська сільська рада
 Будники — село, Могильовська область, Бєлиницький район, Мощаницька сільська рада

Інше 
 Бýдники — лісові промисловці, що випалювали ліси й виробляли вугілля, смолу, поташ.